Toponimul Tibiri se poate referi la următoarele localități din Niger:

Tibiri, comună urbană din departamentul Guidan Roumdji, regiunea Maradi
Tibiri, comună rurală din departamentul Dogondoutchi, regiunea Dosso